Шва́нтес () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Швантес, Густав (1881—1960) — немецкий ботаник, археолог, специалист по доисторическому и раннеисторическому периоду.
 Швантес, Гюнтер (1881—1942) — немецкий военный деятель, генерал-лейтенант.